Билгин Йозчалкан (), по-известен с псевдонима Джеза (), е турски рапър и автор на песни.

Биография 
Роден е през 31 декември 1976 г. в Юскюдар, Истанбул, но е регистриран в акта за раждане на 1 януари 1977 г. Работи 8 години като електротехник преди да започне да рапира. През 2009 г. получава покана за Евровизия, но не я приема, защото смята, че системата за гласуване е несправедлива.

Дискография

Албуми

Сингли 
 „Açık Ara Bul Kon“ (2009)
 „Artık Suç Değil Sevgi İşleyin“ (2010)
 „Sende Biraz Delisin“ (2011)
 „Türk Marşı“ (2012)
 „Mind Right“ (с участието на Kaan) (2016)
 „Denizci“ (2018)
 „Fight Kulüp“ (с участието на Кила Хакан & Ezhel & Ben Fero) (2019)
 „Komedi v Dram“ (с участието на Sayedar & Önder Şahin) (2019)

Източници 

 www.mailce.com 
 www.neoldu.com

Външни препратки 
  на Джеза
 CEZA Official Youtube Channel

Турски певци